Корепанов (Корепанова) — фамилия.

Корепанов 
 
 Корепанов, Алексей Яковлевич (род. 1953) — русский писатель-фантаст, редактор.
 
 Корепанов, Афанасий Васильевич (псевд. Лужанин; 1912—1966) — удмуртский советский поэт, сатирик и баснописец.
 Корепанов, Валерий Евгеньевич (род. 1943) — украинский учёный-геофизик.
 Корепанов, Герман Афанасьевич (1924—1985) — удмуртский композитор, хоровой дирижёр, публицист и редактор.
 Корепанов, Дмитрий Иванович (псевд. Кедра Митрей; 1892—1949) — удмуртский советский писатель, поэт и педагог.
 Корепанов, Кирилл Григорьевич (1924—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Корепанов, Николай Семёнович (род. 1964) — российский историк, краевед, специалист по истории Урала
 Корепанов, Павел Петрович (1905 — ?) — советский государственный и политический деятель.
 
 Корепанов, Юрий Григорьевич (род. 1947) — российский гражданин, осуждённый в Узбекистане по обвинению в измене Родине.

Составная фамилия
 Корепанов-Камский, Геннадий Михайлович (1929—2001) — советский композитор, певец и педагог.

Корепанова 
 Корепанова, Екатерина Митрофановна (1931—2012) — российский удмуртский учитель, народный учитель СССР.